Азрапино — название населённых пунктов в России:

 Азрапино — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Азрапино — село в Шемышейском районе Пензенской области.